Le nom de Leyre concerne :

Toponyme

 Leyre, autre nom de l'Eyre, fleuve côtier des Landes de Gascogne ;
 Sierra de Leyre chaîne de montagnes d'Espagne
 Monastère de Leyre ou Leire, dans la sierra de Leire, près de Yesa, en Navarre espagnole.

Patronyme

 Diane Leyre (1997-), reine de beauté française.